Wat Buppharam (Bangkok), een koninklijke tempel van de 3e klasse in Bangkok
Wat Buppharam (Chiang Mai), een tempel in Chiang Mai